Braciszek – amerykański film niemy z 1927 roku
 Braciszek – radziecki film niemy z 1927 roku
 Braciszek – polski film z 2007 roku